Сезон Формулы-1 1986 года — 37-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, состоял из 16 Гран-при и проходил с 23 марта по 26 октября. Ален Прост защитил свой чемпионский титул. Кубок конструкторов после 4-летнего перерыва завоевала команда Williams, и этот приз впервые был завоёван с японскими двигателями (марки Honda).

Предсезонье 
В целях снижения скоростей в этом сезоне ФИА ограничила размер топливного бака объёмом 195 л вместо прежних 220 л, при этом продолжил действовать запрет на дозаправки в ходе гонки. Тем не менее, в этом сезоне мощность моторов в квалификационных версиях превышала 1350 л. с., что является наивысшими показателями для машин Формулы-1 за всю историю.

Изменения в составе команд

Первый сезон 
 Benetton (После покупки команды Toleman семьёй итальянских предпринимателей Бенеттон)
 AGS

Изменения в составе гонщиков

Первый сезон 
  Алессандро Наннини
  Алекс Каффи

Последний сезон 
  Элио де Анджелис — гонщик команды Brabham. Попал в тяжёлую аварию во время испытания нового автомобиля Brabham BT55 на автодроме Поль Рикар и скончался на следующий день от полученных ранений.
  Марк Зурер
  Патрик Тамбе
  Алан Джонс
  Хуб Роттенгаттер
  Кеке Росберг

Единственный сезон 
  Аллен Берг
  Джонни Дамфриз

Общие сведения о регламенте чемпионата

Технический регламент 
Основные положения технического регламента 1986 года состояли в следующем:
 К участию в чемпионате допускались гоночные автомобили с атмосферными двигателями объёмом до 3000 куб. см. либо с компрессорными двигателями объёмом до 1500 куб. см.
 Применение газовых турбин и ротативно-поршневых моторов запрещалось.
 Двигатели должны иметь не более 12 цилиндров.
 Двигатели должны иметь привод только на задние колёса.
 Автомобили должны иметь только четыре колеса.
 Максимальная ширина автомобиля не более 2150 мм.
 Максимальная ширина кузова не более 1400 мм.
 Максимальная ширина заднего «антикрыла» не более 1000 мм.
 Максимальная высота автомобиля (от поверхности дороги) не более 900 мм.
 Покрышки шириной не более 18 дюймов и максимальным диаметром не более 26 дюймов.
 Октановое число использующегося бензина не должно превышать 102.

Спортивный регламент

Положения безопасности 
 На трассе обязательно присутствие медицинского вертолёта.

Расписание сезона

Составы команд

Обзор сезона

Гран-при Бразилии 
С поул-позиции стартовал Сенна, показавший в квалификации лучшее время. В течение гонки Сенна и Пике несколько раз менялись местами, выходя на первое место. На 42-м круге лидирующую позицию занял Пике и сохранил её до конца. Сенна финишировал вторым, Лаффит третьим.

Гран-при Сан-Марино 
После раннего схода Мэнселла (8 круг) и Сенны (11 круг) в гонке доминировал Ален Прост. Едва не сойдя за три поворота до финиша из-за нехватки топлива, он сумел финишировать на первом месте. Вторым финишировал Пике, третьим — Герхард Бергер.

Гран-при Монако 
В 1986 году трасса была реконструировала. Узкий скоростной участок на выходе из тоннеля был преобразован в череду из четырёх поворотов.

Гран-при Детройта 
Гонка прошла в борьбе между Сенной, Мэнселлом, Пике и Арну. На 42-м круге Пике врезался в защитное ограждение перед последней шиканой и сошёл с дистанции. Маршалы приняли решение не убирать его автомобиль с обочины, в результате чего через три круга в покинутый автомобиль Пике врезался Арну. Победил Сенна, вторым финишировал Лаффит, третьим Прост.

Гран-при Великобритании 
На старте произошёл завал, в результате которого пострадали несколько гонщиков, в частности Жак Лаффит сломал обе ноги и не смог продолжить участие в чемпионате. Повторный старт выиграл Пике. На 23-м круге его обошёл Мэнселл, который и удерживал первую позицию до конца гонки. Третьим финишировал Ален Прост.

Гран-при Венгрии 
Первый Гран-при, проведённый в стране социалистического лагеря. Гонка собрала на своих трибунах около 200 тысяч зрителей. Также стал первым Гран-при Формулы-1, трансляция с которого, пусть и в записи, была показана по телевидению в СССР. Передача была показана 14 августа 1986 года по Второй программе Центрального телевидения, в виде 45-минутного сюжета-нарезки под названием «Международные соревнования по автоспорту».

Результаты и положения в зачётах

Результаты Гран-при

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Ален Прост

| align="right"| 72 (74)

|-
! 2
|  Найджел Мэнселл

| align="right"| 70 (72)

|-
! 3
|  Нельсон Пике

| align="right"| 69

|-
! 4
|  Айртон Сенна

| align="right"| 55

|-
! 5
|  Стефан Юханссон

| align="right"| 23

|-
! 6
|  Кеке Росберг

| align="right"| 22

|-
! 7
|  Герхард Бергер

| align="right"| 17

|-
! 8
|  Жак Лаффит

|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 14

|-
! 9
|  Микеле Альборето

| align="right"| 14

|-
! 10
|  Рене Арну

| align="right"| 14

|-
! 11
|  Мартин Брандл

| align="right"| 8

|-
! 12
|  Алан Джонс

| align="right"| 4

|-
! 13
|  Джонни Дамфриз

| align="right"| 3

|-
! 14
|  Филипп Стрейфф

| align="right"| 3

|-
! 15
|  Патрик Тамбе

|

| align="right"| 2

|-
! 16
|  Тео Фаби

| align="right"| 2

|-
! 17
|  Риккардо Патрезе

| align="right"| 2

|-
! 18
|  Кристиан Даннер

| align="right"| 1

|-
! 19
|  Филипп Альо
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 1

|-
! 20
|  Тьери Бутсен

| align="right"| 0

|-
! 21
|  Дерек Уорик
|
|
|
|
|

| align="right"| 0

|-
! 22
|  Джонатан Палмер

| align="right"| 0

|-
! 23
|  Хуб Роттенгаттер
|
|

| align="right"| 0

|-
! 24
|  Андреа де Чезарис

| align="right"| 0

|-
! 25
|  Элио де Анджелис

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0

|-
! 26
|  Марк Зурер

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0

|-
! 27
|  Пьеркарло Гиндзани

| align="right"| 0

|-
! 28
|  Аллен Берг
|
|
|
|
|
|

|

| align="right"| 0

|-
! 29
|  Алессандро Наннини

| align="right"| 0
|-
! -
|  Алекс Каффи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
| align="right"| 0
|-
! -
|  Иван Капелли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
| align="right"| 0
|-
! -
|  Эдди Чивер
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-

В чемпионате засчитывались только лучшие 11 результатов. Числа без скобок — количество засчитанных очков; числа в скобках — общее количество набранных очков.

Кубок конструкторов

Статистика 

 Победы гонщиков

 Победы конструкторов

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на сайте статистики турниров ФИА
 Обзор сезона и полная статистика на statsf1.com
 Обзор сезона на 4mula1.ro
 Статистика сезона на wildsoft.ru

Сезоны Формулы-1